Sezon 1965 był jedenastym sezonem Wschodnioniemieckiej Formuły 3.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

1965 w sportach motorowych
1965
1965 w Niemczech